Hickory Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hickory Hill (Arkansas)
 Hickory Hill (Delaware)
 Hickory Hill (Florida)
 Hickory Hill (Kentucky)
 Hickory Hill (Missouri)
 Hickory Hill (Oklahoma)
 Hickory Hill (Pennsylvania)
 Hickory Hill (South Carolina)
 Hickory Hill (Tennessee)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Hickory Hill (Georgia), ID-Nr. 79003110
 Hickory Hill (New York), ID-Nr. 83003934
 Hickory Hill (North Carolina), ID-Nr. 84000546
 Hickory Hill (Hanover County, Virginia), ID-Nr. 74002121
 Hickory Hill (Rockbridge County, Virginia), ID-Nr. 06000760
 Hickory Hill (West Virginia), ID-Nr. 85001596

Siehe auch:
 Hickory Hills